

Cinema 
 Rivals – cortometraggio del 1912 diretto da Colin Campbell
 Rivals – film del 1915 prodotto dalla Kalem Company
 Rivals – film del 1925 diretto da Ward Hayes
 Rivals – film del 2008 diretto da Jacques Maillot

Giochi 
 Rivals – set di carte di Magic: l'Adunanza

Letteratura 
 Rivali (Rivals) – romanzo di Jilly Cooper del 1988

Musica
 Rivals – album dei Coal Chamber del 2015

Televisione 
 Rivals – episodio della settima stagione di Frasier
 Una questione di fortuna (Rivals) – episodio della seconda stagione di Star Trek: Deep Space Nine

Pagine correlate 
 The Rivals